Kardla (Tartu), een plaats in Estland, gemeente Tartu
 Kärdla, een plaats op het Estlandse eiland Hiiumaa